Division I i ishockey 1975-76 var turneringen på niveau 2 i det svenske ligasystem, og det var første gang, at den blev afviklet under navnet "Division I". Turneringen havde deltagelse af 49 hold, der var inddelt i fire puljer med 12 eller 13 hold i hver pulje. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 22 eller 24 spillerunder. De fire bedste hold i hver pulje gik videre til slutspillet om to oprykningspladser til Eliteserien. De 16 hold spillede først to playoff-runder, hvor opgørene blev afgjort i bedst af to kampe. De tilbageværende fire hold efter de to playoff-runder spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, Kvalifikationsserien, hvorfra de to bedste hold rykkede op i Eliteserien.

De fire puljer blev vundet af IF Björklöven (nord), Mora IK (vest), Örebro IK (øst) og Tingsryds AIF (syd). I slutspillet nåede de tre førstnævnte puljevindere videre til Kvalifikationsserien sammen med Nacka SK, der var blevet nr. 4 i Division I Øst. Kvalifikationsserien blev et tæt opgør mellem de tre puljevindere, mens Nacka SK tabte samtlige seks kampe. Resultatet blev, at IF Björklöven og Örebro IK sikrede sig oprykning til Eliteserien.

Holdene placeret på 11.- til 13.-pladserne i grundspilspuljerne rykkede ned i Division II. Det ramte følgende hold, herunder alle fire oprykkerhold: Borås HC (oprykker), Enköpings SK, Gislaveds SK, Järveds IF, Kramfors-Alliansen (oprykker), Ludvika HC (oprykker), Medle SK, Mälarhöjden/Västertorp IK (oprykker) og Tierps IF

Hold 

Division I havde deltagelse af 49 klubber, hvilket var 22 færre end i denf foregående sæson. Blandt deltagerne var
 6 klubber, der var rykket ned fra den bedste række (som den foregående sæson hed Division I): IF Björklöven, IF Karlskoga/Bofors, Mora IK, Tingsryds AIF, Västerås IK og Örebro IK.
 4 klubber, der var rykket op fra den tredjebedste række (som den foregående sæson hed Division III): Borås HC, Kramfors-Alliansen, Ludvika HC og Mälarhöjden/Västertorp IK.

I forhold til den foregående sæson var der endvidere sket følgende ændringer:
 Enköpings SK/SK Elvan fortsatte under navnet Enköpings SK.

I løbet af sæsonen skiftede BK Bäcken navn til IFK Bäcken.

Siden den foregående sæson var divisionen blevet omstruktureret fra seks puljer med 11-12 hold til fire puljer med 12-13 hold. Hver af de fire puljer spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold i hver pulje gik videre til slutspillet.

Grundspil

Division I Nord 

Efter sæsonen blev ishockeyafdelingen i Heffners/Ortvikens IF fusioneret ind i klubben Tunadals IF, der skiftede navn til Sundsvall/Tunadals IF. Dette medførte også, at Järved IF's nedrykning blev annulleret.

Division I Vest

Division I Øst

Division I Syd

Slutspil 

I slutspillet spillede seksten hold om to oprykningspladser til Eliteserien. Holdene spillede først to playoff-runder, hvorefter de tilbageværende fire hold spillede i Kvalifikationsserien om de to oprykningspladser.

Hold og seedninger 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de fire grundspilspuljer, og holdene blev seedet i henhold til deres placering i grundspilspuljerne.

I de to playoff-runder blev opgørene afviklet bedst af to kampe. To sejre eller en sejr og en uafgjort i et playoff-opgør var tilstrækkeligt til at gå videre. Hvis stillingen efter to kampe var 1-1 i kampe, blev opgøret afgjort i sudden death, der blev afviklet umiddelbart efter den anden kamp. Dette talte som en tredje kamp.

Playoff

Første playoff-runde 

IF Karlskoga/Bofors gik videre efter sejr i sudden death på mål af Björn Rydh.

Strömsbro IF gik videre efter sejr i sudden death på mål af Börje Molander.

Örebro IK gik videre efter sejr i sudden death på mål af Rolf Eriksson.

HV71 gik videre efter sejr i sudden death på mål af Bo Berggren på straffeslag.

Anden playoff-runde 

Örebro IK gik videre efter sejr i sudden death på mål af Kent Andersson.

Kvalifikationsserien 

De fire playoff-vindere spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to oprykningspladser til Eliteserien.

Se også 
 Eliteserien i ishockey 1975-76

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1975/76  
 Ishockeytabeller - 1975-76  
 Ishockeytabeller - Division I - 1975-76  
 Hammarby IF - Historia - 1975/76

Noter 

Ishockey i 1975
Ishockey i 1976
1975-76